Артёмовский городско́й о́круг — названия муниципальных образований в России:

 Артёмовский городской округ — в Приморском крае (административный центр — город Артём).
 Артёмовский городской округ — в Свердловской области (административный центр — город Артёмовский).

См. также 
 Артёмовский район
 Артёмовский городской совет — административно-территориальное образование в Донецкой области Украины
 Городское поселение город Артёмовск — муниципальное образование в Курагинском районе Красноярского края России